Ventas pode referir-se a:
Ventas (empresa) - grupo de investimentos em imobiliário, com sede em Chicago.
Estação Ventas - estação do Metro de Madrid.